Blade steht für:
 Blade (Comic), eine Comicreihe
 Blade (Film), US-amerikanischer Vampirfilm (1998)
 Blade II, 1. Fortsetzung (2002)
 Blade: Trinity, 2. Fortsetzung (2004)
 Blade (2024), US-amerikanischer-Fantasy-Abenteuer-Actionfilm von Yann Demange
 Blade – Die Jagd geht weiter, US-amerikanische Fernsehserie (2006)
 Blade (Louisiana), Stadt in Louisiana
 Blade Guitars, Schweizer Gitarrenhersteller
 flache Bauform eines Servers, siehe Bladeserver
 The Blade, eine amerikanische Tageszeitung aus Toledo
 ZTE Blade, ein Smartphone des chinesischen Herstellers ZTE
 Blade (Bierfass), 8-Liter-PET-Einweggebinde mit Blase für Bier, die von außen mit Druckluft beaufschlagt wird, für die entsprechende Bierzapfanlage The Blade

Blade oder Bladé ist der Familienname folgender Personen:
 Barrett Blade (* 1973), US-amerikanischer Musiker, Pornodarsteller und -regisseur
 Brian Blade (* 1970), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger und Komponist
 Jean-François Bladé (1827–1900), französischer Ethnologe und Schriftsteller

Künstlername:
 Blade (Rapper), britischer Rapper

Pseudonym:
 Adam Blade, Sammelpseudonym der Autoren der Kinderbuchreihe Beast Quest

Siehe auch:
 Bladen
 Blades
 Richard Blade, amerikanische Low-Fantasy-Romanreihe